— ежегодное соревнование по фигурному катанию среди японских фигуристов. Спортсмены соревнуются в мужском и женском одиночном катании, парном катании и в танцах на льду.

Призёры

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Ссылки 
 1930-2001 — результаты мужчин 
 1935-2001 — результаты женщин 
 1956-2001 — результаты пар 
 1957-2001 — результаты танцеваьных пар 
 Результаты 2006—2007 
 Результаты 2007—2008 
 Результаты 2008—2009